Örnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örnsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (8,34 ha)
Örnsjön, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (52,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn